Ceresole oder Cérésole ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Ceresole (* 1961), italienische Physikerin 
 Norberto Ceresole (1943–2003), argentinischer Soziologe, Militärberater und Politikwissenschaftler
 Paul Cérésole (1832–1905), Schweizer Politiker
 Pierre Cérésole (1879–1945), Schweizer Pazifist und Mathematiker

Ceresole ist der Name folgender Orte:

 Ceresole Alba, Gemeinde in der Provinz Cuneo, Piemont, Italien
 Ceresole Reale, Gemeinde in der Provinz Turin, Piemont, Italien

Siehe auch:
 Ceresoli